Mihovljan est un toponyme qui peut désigner :
Mihovljan, un village et une municipalité de Croatie située dans le comitat de Krapina-Zagorje ;
Mihovljan, une localité de Croatie située dans la municipalité de Čakovec, comitat de Međimurje.